Finał Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1996 (31., ostatni mecz) odbył się w niedzielę 30 czerwca 1996 roku o godzinie 19:00 na stadionie Wembley w Londynie w Anglii. Zagrały w nim reprezentacja Czech z reprezentacją Niemiec. Spotkanie poprowadził włoski sędzia Pierluigi Pairetto. Mistrzem Europy, po raz trzeci w historii, została reprezentacja Niemiec, która pokonała Czechów 2:1 po bramkach Olivera Bierhoffa w 73., oraz 95. minucie meczu (złoty gol). Jedynego gola dla Czechów w tym spotkaniu zdobył Patrik Berger.

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału

Mecz 

MISTRZ EUROPY 1996

NIEMCY

TRZECI TYTUŁ

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1996
Mecze finałowe Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
Reprezentacja Czech w piłce nożnej
Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej